Ikari è una parola in lingua giapponese che, in base al kanji con cui è scritta, può significare "rabbia" o "ancora (della nave)".

Può indicare:

 Ikari – cognome giapponese
 Yasukazu Ikari – astronomo giapponese
 Personaggio della serie animata Neon Genesis Evangelion:
 Shinji Ikari
 Gendō Ikari
 Yui Ikari
 Ikari Warriors – videogioco arcade
 Ikari - film del 2016 di Lee Sang-il

Note